«The Piano Million Dollar» концертная резиденция британского музыканта Элтона Джона, которая состоялась в Колизее в Сизарс-пэласе в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Это была вторая концертная резиденция Джона в Лас-Вегасе после The Red Piano.

Выпуск на DVD 
«The Piano Million Dollar» был записано в феврале 2012 года на шоу-распродаже в Колизее в Caesars Palace в Лас-Вегасе. Фильм транслировался в кинотеатрах всего мира в апреле 2014 года, а затем был выпущен в домашних СМИ 1 июля 2014 года. Blu-ray и DVD содержат дополнительные песни из тура Джона в Киеве. Набор также имеет закулисный взгляд на «Создание The Piano Million Dollar». Релизы DVD и Blu-ray получили высокую оценку за качество видео и звука.

Сет-лист 
Этот сет-лист является представителем большинства выступлений резиденции.
 «The Bitch Is Back»
 «Bennie and the Jets»
 «Rocket Man»
 «Levon»
 «Tiny Dancer»
 «Your Song»
 «Mona Lisas and Mad Hatters»
 «Better Off Dead»
 «Indian Sunset»
 «Blue Eyes»
 «Goodbye Yellow Brick Road»
 «I Guess That's Why They Call It the Blues»
 «Don't Let the Sun Go Down on Me»
 «Philadelphia Freedom»
 «I'm Still Standing»
 «Crocodile Rock»
 «Saturday Night's Alright for Fighting»
На бис
 «Circle of Life»

Даты выступений

Примечания 

Концертные резиденции
Элтон Джон